CAAB – Centro AgroAlimentare di Bologna
 Caaba o Kaʿba – edificio sacro dell'Islam